Raquel Atawo, z domu Kops-Jones (ur. 8 grudnia 1982) – amerykańska tenisistka, zwyciężczyni 18 turniejów deblowych WTA.

Kariera tenisowa 
Swój debiut tenisowy zaliczyła w 2000 roku, mając 17 lat w turnieju rangi ITF w Boca Carton. W swojej karierze wygrała dwa turnieje ITF w singlu oraz osiemnaście turniejów deblowych. Dotychczas zwyciężyła wraz z partnerkami w siedemnastu turniejach deblowych rangi WTA. Jej największym sukcesem jest awans do półfinałów wielkoszlemowych podczas Australian Open 2014 oraz Wimbledonu 2015 wraz z Abigail Spears. Sklasyfikowana najwyżej na 10. miejscu w rankingu światowym debla, w marcu 2015 roku.

Po turnieju US Open 2019 zakończyła sportową karierę i zaczęła działalność jako asystentka trenera na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Życie prywatne 
18 lipca 2015 roku wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera, Tobore Atawo.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 26 (18–8)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze podwójnej

Przypisy

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 1982